Il doppio  dell'ATP Salzburg Indoors 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

1st seed Philipp Marx e Igor Zelenay hanno battuto in finale 6–4, 7–5 Sanchai e Sonchat Ratiwatana.

Teste di serie 

 Philipp Marx /  Igor Zelenay (campioni)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)

 Jarkko Nieminen /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale) 
 Rameez Junaid /  Harel Levy (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Note 
 

ATP Salzburg Indoors 2009